АЭС Дьябло Каньон () — действующая атомная электростанция на юго-западе США.

Станция расположена на берегу Тихого океана в округе Сан-Луис-Обиспо штата Калифорния, в 30 милях на северо-запад от города Санта-Мария.

АЭС имеет два энергоблока с реакторами с водой под давлением (PWR) фирмы Westinghouse общей мощностью 2240 МВт.

Энергоблок № 1 имеет реактор PWR мощностью 1,122 МВт. Он был включен в сеть 7 мая 1985 года, предполагаемое закрытие — 2 ноября 2024 года.

Энергоблок № 2 имеет реактор PWR мощностью 1,118 МВт. Он был включен в сеть 3 марта 1986 года, предполагаемое закрытие — 20 августа 2025 года.

В ноябре 2009 года комиссия по ядерному регулированию США (NRC) продлило срок службы для обоих энергоблоков на 20 лет.

АЭС Дьябло Каньон расположена в зоне повышенной сейсмической активности. Станция сконструирована так, чтобы выдержать землетрясение магнитудой 7,0 и 7,5.

Станция достигает высоты 26 метров над уровнем Тихого океана и использует морскую воду для охлаждения реакторов. Блок подачи воды в систему защищён бетонной стеной. Здесь имеются два резервных дизельных генератора, а также два дополнительных резервуара с водой, которые расположены выше станции и в случае отключения электроэнергии «сбрасывают» содержимое в систему охлаждения.

Инциденты 
В октябре 2008 года на АЭС Дьябло Каньон случилась известная для многих прибрежных атомных электростанций ситуация — стремительный наплыв медуз в очистные сооружения. Второй реактор станции АЭС Дьябло Каньон был аварийно остановлен для очистки водозабора от медуз.

Информация об энергоблоках

Примечания 

Дьябло Каньон
Дьябло Каньон
Сан-Луис-Обиспо (округ)